Erik Lindström, född 20 juli 1991 i Grums, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Lindströms moderklubb är Grums IK med vilka han även fick inleda sin seniorkarriär i Division 2 säsongen 2007/08, 16 år gammal. Som junior spelade Lindström, förutom med Grums, även med Mora IK och Rögle BK innan han 2011 fick en plats i Halmstad HF:s A-lag i Division 1. Till säsongen 2012/2013 fick Lindström en plats i Nybro Vikings A-lag och där blev han kvar. I november 2020 spelade han sin 300:e match och hösten 2022 påbörjar han sin elfte säsong för föreningen. Flera av säsongerna har han varit lagkapten.

Klubbkarriär

Externa länkar

Referenser 
 

Födda 1991
Levande personer
Män
Spelare i Grums IK
Spelare i Halmstad Hammers
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Rögle BK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare